«A Passage in Time» (в пер. з ) - перший альбом-збірка групи Dead Can Dance, випущений на американському лейблі Rykodisc в жовтні 1991 року спеціально для продажів в США. Потім збірник був ремастерований і випущений в усьому світі в 1998 році.

Для збірника були відібрані композиції переважно з двох попередніх альбомів групи - «The Serpent's Egg» та «Aion», жодної з дебютного, один трек з другого диска «Spleen and Ideal» та два - з третього «Within the Realm of a Dying Sun». Дві композиції, «Bird» і «Spirit», були записані спеціально для даного випуску.

Список композицій

Посилання 
 All Music Guide огляд

Альбоми Dead Can Dance